O Sporting Cultural Club Al-Oruba Zabid é um clube de futebol com sede em Sanaa, Iêmen. A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 2008.

Títulos 
 Campeonato Iemenita: 1 (2011)

 Super Copa do Iêmen: 1 (2011)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Iêmen
Clubes de futebol fundados em 2008